Il doppio del torneo di tennis Chennai Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Wayne Black e Neville Godwin 4-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)
 Wayne Black /  Neville Godwin (finale)

 Jens Knippschild /  Mikael Tillström (semifinali)
 Michael Kohlmann /  Filippo Veglio (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Chennai Open 1999
ATP Tour 1999